Osoby z nazwiskiem Wegener:
 Friedrich Wegener (1907-1990) – niemiecki lekarz patolog, nazista
 Alfred Wegener (1880-1930) – niemiecki geofizyk